AE2 bzw. AE-2 steht für:
 Anion Exchanger 2 (dt.: Anionen-Austauscher 2), Protein
 Ape Escape 2, japanisches 3D-Jump-’n’-Run-Spiel für Sonys PlayStation 2
 HMAS AE2, australisches Unterseeboot
 USS Nitro (AE-2), US-amerikanisches Munitionsschiff

Ae-02 steht für:
 Aero Ae-02, tschechoslowakisches Militärflugzeug